Barr kan syfta på:

 Barr – barrträdens motsvarighet till blad
 Barr (gymnastik) – ett gymnastikredskap

Personer
Roseanne Barr (1952–), amerikansk skådespelare, komiker m.m.
William Barr (1950–), amerikansk advokat och politiker

Geografi

Frankrike 

 Barr, Bas-Rhin, kommun i Frankrike
 Barr (kanton) – en tidigare kanton i Frankrike